Coja (Arganil) — freguesia do concelho de Arganil
 Pinheiro de Coja — freguesia do concelho da Tábua
 Rio Coja — rio português
 Coja (título) — título utilizado em várias partes da Ásia

Desambiguação